Ploetz

Patronyme 
Karl Ploetz (1819-1881) auteur de manuels scolaires allemands.
Alfred Ploetz (1860-1940) médecin allemand fondateur l'hygiène raciale allemande.

Toponyme 

Homonymie
Homonymie de patronyme